Пади́лья (, ) — испанская и португальская фамилия, а также топонимы в честь некоторых носителей.

Известные носители 
 Падилья, Аарон (род. 1977) — мексиканский футболист, нападающий сборной Мексики.
 Падилья, Бланка (род. 1995) — испанская топ-модель.
 Падилья, Венсеслао Сельга (род. 1949) — католический прелат, епископ Апостольской префектуры Улан-Батора.
 Падилья, Дуглас (Даг) (род. 1956) — американский легкоатлет.
 Падилья, Жозе (род. 1967) — бразильский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Падилья, Мария (1334—1361) — фаворитка короля Кастилии Педро I Жестокого.
 Падилья, Маркос Данило (1985—2016) — бразильский футболист, вратарь.
 Падилья, Освальдо (род. 1942) — филиппинский прелат и ватиканский дипломат.
 Падилья, Пас (род. 1969) — испанская актриса и телеведущая.
 Падилья, Педро де (1540—1599) — испанский лирический поэт эпохи Возрождения.
 Падилья, Рауль (1940—2013) — мексиканский актёр.
 Падилья, Стив (род. 1967) — американский демократический политик.
 Падилья, Хосе (1955—2020) — испанский диджей, продюсер.
 Падилья, Хуан де (1468—1518) — испанский поэт.
 Падилья, Хуан де (1490—1521) — испанский народный герой, вождь восстания комунерос в Кастилии против Карла V.
 Падилья, Хуан Хосе (род. 1973) — испанский тореадор.
 Падилья, Эберто (1932—2000) — кубинский поэт и диссидент.
 Падилья-и-Рамос, Мариано (1842—1906) — испанский оперный певец (баритон), певший на многих сценах Европы; муж Дезире Арто.

Топонимы 
Испания
 Падилья-де-Арриба — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Падилья-де-Дуэро — бывший посёлок, ныне в составе муниципалитета Пеньяфьель.
Колумбия
 Падилья — город и муниципалитет в Колумбии.
Мексика
 Падилья — муниципалитет в штате Тамаулипас, Мексика.

Прочие названия 
 «Падилья» — тип фрегатов военно-морских сил Колумбии немецкой постройки.